Кри (, , самоназвание — nehiyawak) — этническая общность в Северной Америке. Территория расселения племён кри в XVII—XVIII веках простиралась от Гудзонова залива и залива Джеймс на востоке до Альберты и Большого Невольничьего озера на западе. К началу XXI века племена кри проживают на территории США (равнинные кри) и Канады, в которой являются самой распространённой и многочисленной аборигенной языковой группой.

Язык кри, использующий собственный алфавит и распадающийся на множество диалектов, относится к алгонкинской группе. Он стал одной из составляющих смешанного языка мичиф, на котором говорят канадские метисы.

История 

Племена, в настоящее время объединяемые понятием «кри», населяли северо-восточную часть Северной Америки на протяжении нескольких тысячелетий, будучи рассредоточены по всей территории региона и не создавая больших популяций. Название «кри» восходит к названию индейского племени, обитавшего в окрестностях залива Джеймс, которое во французской транскрипции записывалось как Kiristinon. Впоследствии название было упрощено до «кри» и распространено на другие родственные народы.

Первые контакты кри с европейцами в районе залива Джеймс упоминаются иезуитами около 1640 года. После возникновения в 1670-е годы факторий, занимавшихся пушной торговлей, началась экономическая миграция индейских племён с целью активней участвовать в этой торговле. Кри перекочёвывали ближе к факториям, занимаясь охотой в их окрестностях и постепенно втягиваясь в экономику европейских поселений как наёмные работники. На этом фоне католическими священниками велась миссионерская деятельность.

К моменту прихода в Северную Америку европейцев племена кри условно разделялись на две больших группы. Лесные, или болотные, кри (маскегон) были племенами охотников-собирателей, в рацион которых входили зайчатина и, реже, мясо более крупной дичи — карибу, лося, медведя. Социальная структура племён основывалась на связанных родственными отношениями семьях; более многочисленные объединения могли формироваться для военных действий. Лесные кри исповедовали анимизм, веруя в духов предков и животных, шаманы пользовались в их племенах значительным влиянием, действовали многочисленные табу. В мифологии кри был популярен образ трикстера. Лесные кри использовали для передвижения каноэ в летнее время и снегоступы и сани-тобогган зимой, жили в куполообразных вигвамах, носили шкуры и изготовляли орудия из дерева, камня и кости. После контакта с европейцами кри развили обмен пушнины на железные изделия, ткани и другую промышленную продукцию.

Равнинные кри населяли северные регионы Великих равнин. Они могли быть потомками вытесненных на Великие равнины болотных кри либо племенами, ушедшими туда самостоятельно благодаря получению более высоких технологий; так или иначе, о «кри Равнин» сообщается уже в 1730-е годы. Как и у других индейцев прерий, их культура строилась вокруг охоты на бизонов и сбора диких съедобных растений. После контакта с европейцами равнинные кри, получившие в своё распоряжение лошадей и огнестрельное оружие, проявили себя как воинственные племена, организуя налёты и войны с соседними племенами. Их военная организация предусматривала объединение воинов из 12 различных племён, каждое из которых в мирное время возглавлял свой вождь. Религиозные обряды равнинных кри были тесно связаны как с охотой на бизонов, так и с войной. Среди таких обрядов, возникших у племён Великих равнин, но не у лесных кри, была Пляска Солнца. К концу 1800-х годов, однако, эпидемии (в том числе занесённой европейцами оспы), истребление бизоньих стад и государственная политика, направленная на отторжение индейских земель, привели к угасанию культуры равнинных кри. В третьей четверти XIX века равнинные кри, с исчезновением бизоньих стад теряющие средства к существованию, попытались отбить земли у племён черноногих, но в 1870 году потерпели окончательное поражение в битве при реке Белли. Поражением окончилось и восстание Луи Риэля в 1885 году, в котором равнинные кри приняли участие. Бывшие кочевые народы были переселены в резервации, где начали заниматься земледелием и скотоводством. 

Процесс уничтожения традиционной культуры кри и других коренных народов Канады продолжило внедрение школ-интернатов, в которые принудительно забирали индейских детей с целью привития им «белой» культуры — в частности, в таких школах индейцам запрещали использовать их родной язык, за что наказывали. Польский автор Аркадий Фидлер причисляет к бедствиям, которые принёс белый человек индейцам кри, наряду с оспой, «повальный» алкоголизм, венерические болезни и туберкулёз; последний, по словам Фидлера, появился среди лесных кри залива Джеймс после того, как они сменили традиционную одежду из лосиных шкур на шерстяные ткани промышленного изготовления, хуже защищающие от стихий.

Начиная с 1970-х годов происходит рост роли кри в политических процессах Канады. Уже в это время кри залива Джеймс и Северного Квебека получили первые органы самоуправления (в том числе сформированную в 1978 году Региональную администрацию кри), после чего права этих органов регулярно расширяются. Представители отдельных племён ведут переговоры с федеральным и провинциальными правительствами Канады о правах на природные ресурсы, находящиеся на принадлежащих им землях; в Альберте племя лубиконов вело судебную тяжбу против правительства за долю в доходах от добычи природного газа. Кри играли важную роль в работе органов ООН — в частности, при выработке Декларации о правах коренных народов, принятой в 2007 году.

Демография 

Согласно данным Статистической службы Канады, в 2015 году в Канаде насчитывалось более чем 130 племён кри, к которым принадлежало, в общей сложности, порядка 317 тысяч человек, из которых 170 тысяч проживали в резервациях. На территории Саскачевана было зарегистрировано 115 тысяч кри, в Манитобе — 81 тысяча, в Альберте — 78 тысяч, в Онтарио — 25 тысяч, и в Квебеке — 18 тысяч кри. На территории штата Монтана в США в резервации Роки-Бой проживает около 2500 индейцев племени чиппева-кри.

Сами кри называют себя таким образом, только говоря по-английски, а в качестве самоназвания используют термин nehiyawak. Отдельными терминами paskwâwiyiniwak, sakâwiyiniwak, maskêkowiyiniwak и Eeyouch могут обозначаться четыре основных лингво-географических группы — равнинные кри, лесные кри, болотные кри и кри залива Джеймс. Кри залива Джеймс (или восточные кри) связаны как лингвистически, так и культурно с инну и обитающими в Квебеке атикамеками. Среди племён кри в западных провинциях Канады часто наблюдается смешанный этнический состав: в них входят представители народов оджибве (чиппева), чипевайанов, сото и ассинибойнов. Перепись населения Канады 2011 года показала, что 95 тысяч жителей Канады говорят на языке кри, и ещё 29 тысяч на таких родственных ему диалектах, как атикамек, инну-аймун, оджи-кри и мичиф.

Известные представители 
Одними из наиболее известных представителей народа кри являются канадский актёр и режиссёр Натаниэль Аркан, фолк-исполнительница Баффи Сент-Мари, профессиональный канадский хоккеист Джонатан Чичу и политический деятель Элайджа Харпер. Среди политиков национального и провинциального уровня в Канаде — также представители кри Овид Меркреди (председатель Новой демократической партии Манитобы), Ноэль Старбланкет, Мэтью Кун-Кам, Перри Бельгард и Тереза Спенс.

Примечания

Литература 
 Котенко Ю. В. Индейцы Великих равнин. Оружия, воинская магия, боевое искусство, битвы. — М.: Издательский Дом «Техника-молодежи», 1997. — 160 с.: ил. — ISBN 5-88573-005-9
 Стукалин Ю. В. Энциклопедия военного искусства индейцев Дикого Запада. — М.: «Яуза», «Эксмо», 2008. — 688 с.: ил. — ISBN 978-5-699-26209-0
 Уайт Джон Мэнчип. Индейцы Северной Америки. Быт, религия, культура / Пер. с англ. С. К. Меркулова. — М.: Центрполиграф, 2006. — 314 с.: ил. — ISBN 5-9524-2347-7

Ссылки 

 
 

Индейцы Субарктики
Народы Канады
Народы США
Кри